Зандберг — фамилия.

Известные носители:
 Зандберг, Адриан (род. 1979) — польский историк и учёный, доктор гуманитарных наук и политик левого толка, член правления партии «Partia Razem».
 Зандберг, Вальдемар (1927—1994) — латвийский актёр.
 Зандберг, Михаэль (род. 1980) — израильский футболист.
 Зандберг, Тамар (род. 1976) — израильская политическая деятельница.
 Зандберг, Элиэзер (род. 1962) — израильский политический деятель.

Топонимы 
 Зандберг — коммуна в Германии, в земле Бавария.

См. также